

Марлтон — переписна місцевість, штат Меріленд
 Марлтон — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі